Американская хип-хоп-группа Migos выпустила 4 студийных альбома, 2 сборника (от лица лейбла Quality Control), 2 мини-альбома, 58 синглов и 16 микстейпов.

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Микстейпы

Сборники

Синглы

В качестве основного исполнителя

В качестве приглашённого исполнителя

Промосинглы

Другие песни в чартах

Видеография

В качестве основного исполнителя

В качестве приглашённого исполнителя

Примечания

Комментарии

Источники 

Хип-хоп-группы США
Migos